Буриказгановский сельсовет — муниципальное образование в Стерлитамакском районе Башкортостана.

Административный центр — село Буриказганово.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
 Богданов, Натфулла Хуснуллович (28 декабря 1913 — 18 декабря 1989) — советский нефтяник, изобретатель и учёный, занимался проблемами бурения скважин малого и уменьшенного диаметра, Заслуженный нефтяник БАССР (1965).
 Гайфуллин, Миниахмет Зиннатович (28 августа 1914 — 19 апреля 2002) — участник освоения Введеновского, Грачёвского, Ишимбайского, Кинзебулатовского, Тереклинского нефтяных месторождений, Герой Социалистического Труда (1959).
 Мунасыпов, Минигаффан Хайруллович (1 декабря 1929 — 21 октября 1997) — советский нефтяник-буровик, Заслуженный нефтяник БАССР (1979), Почётный нефтяник БАССР (1980). 
 Пулькин, Григорий Степанович (1916 — 12 января 1945) — кузнец артиллерийской батареи 28-го артиллерийского полка 19-го стрелкового корпуса 7-й армии, красноармеец, первый из уроженцев Башкортостана Герой Советского Союза (1940).

Примечания 

Муниципальные образования Стерлитамакского района
Сельские поселения Башкортостана